Schutzmannschaft bezeichnete
vor allem in deutschen Großstädten, seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Weimarer Republik, häufig militärisch organisierte Einheiten aus Schutz- und Kriminalpolizei
zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, eine aus Einheimischen gebildete Hilfspolizeieinheit in deutsch besetzten Gebieten Osteuropas, siehe Schutzmannschaft (Nationalsozialismus)